Il toponimo Mpelembe può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Mpelembe, comune del distretto di Luanshya
Mpelembe, comune del distretto di Mufulira
Mpelembe, comune del distretto di Serenje